Tractat d'Ágreda (1162)
 Tractat d'Ágreda (1281)